Джако:

 Джако, Арафат (род. 1988) — тоголезский футболист.
 Джако, Дэвид (род. 1957) — американский боксёр-профессионал.